

Patronyme 
 (né en 1952), écrivain et botaniste américain, dont l’abréviation botanique standard est « G.L.Nesom » ;
 (fl. 1972), botaniste dont l’abréviation botanique officielle est « M.Nesom ».

Toponyme 
, barrage aux États-Unis.